Горки — деревня в Дмитровском районе Московской области, в составе городского поселения Деденёво. Население —  чел. (). До 2006 года Горки входили в состав Целеевского сельского округа.

Расположение 
Деревня расположена в центральной части района, примерно в 12 км юго-западнее Дмитрова, в 7 км на запад от Деденево, на безымянном ручье, правом притоке реки Волгуша, высота центра над уровнем моря 193 м. Ближайшие населённые пункты — Парамоново на востоке и Гаврилково на севере.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского поселения
 

Населённые пункты Дмитровского городского округа